

Presentación previa 
Benoît Paire fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Pierre-Hugues Herbert derrotó en la final a Egor Gerasimov.

Cabezas de serie 

  Yuki Bhambri (Primera ronda)
  Ruben Bemelmans (Primera ronda)
  Nikoloz Basilashvili (Primera ronda)
  Mirza Bašić (Primera ronda)

  Michael Berrer ''(Cuartos de final)
  Go Soeda ''(Segunda ronda)
  Dustin Brown ''(Primera ronda)
  Konstantin Kravchuk ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bérgamo 2016